Alexys est un prénom.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom